Sezon 1965/1966 był 28. sezonem Mistrzostw Albanii w piłce nożnej. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów. Tytuł obroniła drużyna 17 Nëntori Tirana. Tytuł króla strzelców zdobył Saimir Dauti, który w barwach klubu Dinamo Tirana strzelił 13 goli.

Tabela końcowa

Baraż o mistrzostwo 
Tirana:17 Nëntori Tirana - Partizani Tirana 2 - 1

Mistrzem Albanii został zespół 17 Nëntori Tirana.

Linki zewnętrzne 

1965 w piłce nożnej
1966 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Albanii